Душа́ — многозначное слово:
 Душа — понятие из области философии и религии: бессмертная сущность, в которой выражена божественная природа и сущность человека.
 Душа (туманность) — эмиссионная туманность в созвездии Кассиопея.

В истории
 Душа — единица исчисления лиц податных сословий в Русском царстве и Российской империи.

В науке
 Душа (дифференциальная геометрия) — понятие из дифференциальной геометрии.

В культуре
 Душа (фильм) (1981) — художественный фильм режиссёра Александра Стефановича.
 Душа (мультфильм) — художественный мультфильм режиссёра Пита Доктера.
 Душа (песня) (1992) — песня, записанная российской певицей Натальей Ветлицкой, для её дебютного студийного альбома «Посмотри в глаза».
 ДуША — бывший музыкальный проект и псевдоним певицы Алёны Высотской.

Фамилия 
 Душа, Космина (род. 1990) — румынская футболистка.
 Душа, Мирча (1955—2022) — румынский политический и военный деятель, член румынского парламента. Министр обороны Румынии (2012—2015).

См. также 
 Души
 Душка